Soglo peut désigner :
 Christophe Soglo (1909-1983), général et homme politique béninois
 Ganiou Soglo, homme politique béninois, fils de Nicéphore Soglo et frère de Léhady Soglo
 Léhady Soglo (1960-), homme politique béninois, fils de Nicéphore Soglo et frère de Galiou Soglo
 Nicéphore Soglo (1934-), homme politique béninois, ancien président de la République
 Rosine Vieyra Soglo (1934-2021), femme politique béninoise, épouse de Nicéphore Soglo
 Saturnin Soglo, homme politique béninois, frère de Nicéphore Soglo
 Sosthène Soglo (1986-), footballeur béninois.

Patronyme béninois